Anchors Aweigh (deutsch: Anker gelichtet) steht für:

 Anchors Aweigh (Marsch), US-amerikanischer Militärmarsch (1906)
 Anchors Aweigh, Originaltitel des US-amerikanischen Filmmusicals Urlaub in Hollywood (1945)